Lupșa se poate referi la:

Localități în România 
 :
 Comuna Lupșa, Alba
 Lupșa (, ), comună în județul Alba, reședința comunei cu același nume
 Hădărău (), o localitate în județul Alba
 Lupșa (, ), sat în județul Brașov 
 Lupșeni (), sat în județul Alba

 :
 Lupșa de Jos, sat în județul Mehedinți 
 Lupșa de Sus, sat în județul Mehedinți 

 :
 Lupșanu, comună în județul Călărași, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Lup (dezambiguizare)
 Lupoaia

Toponime românești
Toponime maghiare
Toponime slave
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Împrumuturi lingvistice din limbile slave